Влади́мир Алекса́ндрович Дми́триев:
 Дмитриев, Владимир Александрович (род. 1949 ?) — доктор искусствоведения, профессор СПбГУТД.
 Дмитриев, Владимир Александрович (род. 1950) — доктор наук, этнограф.
 Дмитриев, Владимир Александрович (1941—2021) — доктор наук, профессор, вице-адмирал.
 Дмитриев, Владимир Александрович (род. 1953) — российский управленец, председатель «Внешэкономбанка».
 Дмитриев, Владимир Александрович (род. 1966) — российский военачальник, командующий подводными силами Тихоокеанского флота с 2018, вице-адмирал (2020).